Az 1960. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 26-án rendezték. Az élen holtverseny született, az aranyérmet a norvég Roald Aas és a szovjet Jevgenyij Grisin nyerte meg, ezüstérmet nem osztottak ki. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F01500